Zechbach ist ein Gewässername:

 Zechbach (Flanitz), linker Zufluss der Flanitz (zum Kleinen Regen) in Frauenau, Landkreis Regen, Niederbayern
 Zechbach (Zwettl), rechter Zufluss der Zwettl in Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich